Shai steht für:

 Schreibvariante von Schai, altägyptischer Schicksalsgott
 Nachman Shai (* 1946), israelischer Journalist und Politiker
 ein Dialekt in Ghana, siehe Dangme (Sprache)
 Shai-Wildtierreservat in Ghana
 Shai (Nachrichtendienst), Nachrichtendienst der Haganah

Siehe auch:
 Shai Hulud